OAA steht für:
 Kfz-Kennzeichen in Virginia, siehe Kfz-Kennzeichen (Vereinigte Staaten)
 Oberamtsanwalt, siehe Gehobener Dienst
 Oceania Athletics Association, Kontinentalverband der ozeanischen Leichtathletik-Landesverbände
 Old Age Assistance, Altenfürsorge in den USA, siehe Sozialversicherung (Vereinigte Staaten) und Social Security
 Oldtimer-Kraftfahrzeugkennzeichen in Belgien, siehe Kraftfahrzeugkennzeichen (Belgien) (1953–2010)
 Open Automotive Alliance, Verbund von Automobilherstellern und Technologieunternehmen
 Oxford Aviation Academy, Flugschule im Vereinigten Königreich

oaa steht für:
 Orok (Sprache) (ISO-639-3-Code), tungusische Sprache der Oroken in Oblast Sachalin, Russland

Abkürzung